Oval ima več pomenov.

 v geometriji je oval ravninska krivulja, po obliki podobna jajcu.
 oval posebna vrsta drsališča za hitrostno drsanje.
 oval je vrsta tekmovalne steze predvsem v ameriških avtomobilskih dirkah, kot sta NASCAR ali Indy Racing League (IRL).
 Oval - nemška glasbena skupina.
 oval je okrajšava za Ovalno sobo (Oval Office), uradno pisarno predsednika ZDA.